Aaron Cresswell – calciatore inglese
Chanel Cresswell – attrice inglese
Helen Cresswell – scrittrice inglese
Kenny Cresswell – ex calciatore neozelandese
Richard Cresswell – calciatore inglese